Ка-26 (по кодификации НАТО: Hoodlum — «Хулиган») — советский многоцелевой вертолёт с двумя поршневыми двигателями, разработанный в ОКБ Камова.

Серийное производство велось на авиационном заводе в Кумертау. Всего было построено 816 вертолётов, в том числе 257 поставлено в 14 государств и стран мира. Летательный аппарат в основном применялся в гражданских целях, однако, также использовался ВВС Болгарии и Венгрии, полиции ГДР и ФРГ. Дальнейшее конструктивное развитие ― вертолёт Ка-126 с одним газотурбинным двигателем и вертолёт Ка-226 с двумя газотурбинными двигателями.

История создания 
 Начало 1960-х годов ― перед ОКБ Н. И. Камова поставлена задача создания сельскохозяйственного вертолёта, способного использовать различные комплекты оборудования. Работы по проектированию и изготовлению возглавлял заместитель главного конструктора ― М. А. Купфер.
 1965 год ― изготовлен первый прототип вертолёта.
 24 мая 1965 года — лётчик-испытатель В. И. Громов выполнил первое висение.
 18 августа 1965 года — первый полёт по кругу.
 1966 год — начало государственных испытаний.
 На международной выставке сельскохозяйственных машин и оборудования Ка-26 удостоен золотой медали.
 1967 год — демонстрация на авиасалоне в Ле-Бурже. Ка-26 успешно прошёл испытания и был сертифицирован по американским нормам лётной годности FAR-29 (первый из отечественных вертолётов).
 1969 год — организовано серийное производство.

Конструкция 
Вертолёт двухвинтовой соосной схемы с двумя поршневыми двигателями и четырёхопорным колёсным шасси.

Построен по схеме «летающего шасси»: за кабиной пилотов могли устанавливаться (в зависимости от нужной задачи) различные типы подвески: пассажирская/грузовая кабина, баки и распылители для авиационных химических работ, подъёмная лебёдка и т. д. (бригада из 3 человек за 1,5―2 часа способна переоборудовать вертолёт из одного варианта в другой).

Двигатель 

Вертолёт оснащён двумя поршневыми 9-цилиндровыми звездообразными двигателями с воздушным охлаждением М-14В26 разработанным в «ОКБ Моторостроения» при Воронежском механическом заводе. Двигатели были расположены на вертолёте в мотогондолах по бокам фюзеляжа.

Несущие винты 
Трёхлопастные, соосные, противоположного вращения, с шарнирным креплением лопастей, установлены друг от друга на расстоянии 1,17 м. Лопасти изготовлены ― впервые в практике мирового вертолётостроения ― из стеклопластика на основе стеклоткани и эпоксидно-фенольного связующего (были разработаны специально для Ка-26, имеют практически неограниченный ресурс). Лонжерон полый, переменного сечения, к нему приклеены лёгкие хвостовые секции и присоединён на болтах стальной узел крепления лопасти. Носок лопасти защищён светоизносостойким резиновым покрытием, внутри носка расположен противовес. Внутри противовеса расположены трубки противообледенительной системы, по которым на носки лопастей подавалась жидкость из бака, располагавшегося в отсеке в задней части центральной секции фюзеляжа между корневыми частями хвостовых балок.

Фюзеляж 
Представлен в виде «летающего шасси» с центральным отсеком-платформой прямоугольной формы, к которому спереди крепится кабина экипажа, а сзади две хвостовые балки, несущие горизонтальное оперение. Сверху центрального отсека установлен главный редуктор с несущей системой, а по бокам две гондолы с двигателями М-14В26.

Кабина 
Кабина для экипажа двухместная, с хорошим обзором и сдвижными дверьми, имеет большую площадь остекления, в сельскохозяйственном варианте оборудована системой очистки воздуха с центробежным сепаратором-нагнетателем, создающим в кабине избыточное давление, и фильтром поглотителем. Лобовые стёкла оборудованы стеклоочистителями и противообледенительной системой. В кабине предусматривается установка второго комплекта управления. За сиденьями экипажа размещаются отсеки радиоэлектронного и приборного оборудования с большими люками для обслуживания.

Топливная система 
Имеет 3 топливных бака (2 передних, 1 задний) с общей ёмкостью 620 литров, дополнительно возможна установка двух баков ёмкостью по 160 литров по бокам грузопассажирской кабины.

Топливо для вертолёта — бензиновая смесь под индексом СБ-78, это смесь авиационных бензинов Б-70 (75 %) и Б-91/115 (25 %).

Авиационное и радиоэлектронное оборудование 
АиРЭО вертолёта предназначено для решения задач полётов днём и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях, а также выполнения специфических народнохозяйственных задач, таких как опрыскивание полей и садов, геологоразведка, патрулирование лесов и автодорог, оказание помощи терпящим бедствие, и др. Переоборудование вертолёта в различные варианты применения путём установки дополнительных агрегатов заложено при проектировании вертолёта и рассчитано на эксплуатирующую организацию (то есть изначально предусмотрены все необходимые узлы крепления и выполнена разводка и распайка бортовой сети).

Энергосистема и бортовая сеть.

Основная сеть постоянного тока централизованная, на 28,5 вольт, однопроводная с минусом на массе. Источники энергии — один или два генератора (в разных вариантах) ГСР-3000М мощностью 3 кВт и аккумуляторная батарея 12САМ-28 или 20НКБН-25. При комплектации вертолёта только одним генератором он устанавливается на левом двигателе. При переоборудовании вертолёта в другой вариант (лесопатрульный, морской или оборудованный лебёдкой) второй генератор монтируется на правом двигателе. Второй генератор в нормальном режиме работает в параллели с первым. Для безопасного завершения полёта мощности одного любого генератора достаточно. Наземное питание вертолётной сети производится через стандартную розетку аэродромного питания ШРАП-500.

Для питания приборов установлена вторичная сеть трёхфазного переменного тока напряжением 36 В с частотой 400 Гц. Эта сеть питается от электромашинного преобразователя тока ПТ-200Ц (основной), при его отказе предусмотрен резервный преобразователь меньшей мощности ПАГ-1ФП. На вертолете сельхозварианта дополнительно устанавливается на распределительный редуктор генератор переменного тока нестабильной частоты ГТ16ПЧ8 (или более старый тип генератора СГС-30Б) и однофазный преобразователь тока стабильной частоты ПО-250А.

Регулирующая и защитная аппаратура генераторов и сети была выполнена на современной на тот момент полупроводниковой элементной базе (блок регулятор напряжения БРН-208М7А, блок защиты по частоте БЧ-650, блок защиты БЗУ-325НБ, аппарат переключения преобразователей АПП-1А, автомат защиты от перенапряжения АЗП-1МБ).

Электропроводка выполнена проводами БПВЛ и БПВЛЭ (в экранирующей оплётке), в гондолах двигателей — термостойким проводом ПТЛ-200 с фторопластовой изоляцией. Распределительные коробки бортсети вертолёта, они именуются в техописании как энергоузел (центральный энергоузел, сельхозэнергоузел, энергоузел «ГАИ», энергоузел аккумулятора, энергоузел «кран») представляют собой стеклопластиковые короба с крышками, в которых размещена коммутационная и распределительная аппаратура в виде реле, контакторов, предохранителей, монтажных и соединительных колодок и разъёмов. На верхнем пульте установлена коробка автоматов защиты сети.

Потребители 
Электрооборудование вертолётных систем включает: электровоздушную систему запуска авиадвигателей, электроподогрев воздуха на входе в карбюраторы, противообледенительная система (лопастей НВ, лобовых стёкол и ПВД), система отопления и вентиляции кабины (бензиновый обогреватель 2140А и охладитель воздуха 04М, последний ставился только на сельхозварианте вертолёта с двумя генераторами), система электротриммирования, система световой сигнализации, фары (рулёжно-посадочная МПРФ-1А, посадочно поисковая ФПП-7), внутреннее освещение красным светом и потолочные плафоны.

Вертолёт может быть оборудован электролебёдкой ЛПГ-150М. Она предназначена для подъёма или спуска грузов массой до 150 кг с высоты висения вертолёта до 40 метров. Лебёдка оснащена двумя реверсивными электродвигателями Д-500ТВ и выносным пультом управления ПУЛ-1А.

Сельскохозяйственный вариант вертолёта может комплектоваться оборудованием для опрыскивания или опыления полей. Приводом оборудования служат два электромотора МТ-3000М.

Разбрызгиватели жидких химикатов установлены на выносных штангах, прикреплённых к бокам вертолёта. Подача жидкости осуществляется электромоторами МТ-3000М, которые приводят во вращение крыльчатки центробежных насосов ЭЦН-17.

В варианте опылителя моторы МТ-3000М служат приводом осевых вентиляторов, дополнительно в бункере химикатов установлен рыхлитель химмассы (удобрений) с приводом от электромотора Д-408.

Вертолёт-кран оборудован системой подвеса груза на центральных продольных балках вертолёта. Для подвески груза, отцепа или сброса в полёте или на висении предназначен электрозамок ДГ-64. Замок может открываться и закрываться как вручную, так и дистанционно с борта вертолёта.

В корабельном варианте на вертолёт устанавливаются надувные баллонеты. Они размещаются на колёсах заднего шасси и в передней части фюзеляжа и предназначаются для создания дополнительной положительной плавучести вертолёта при вынужденной посадке на воду. Для наполнения баллонет воздухом на вертолёт устанавливаются два баллона сжатого воздуха с пироголовками, срабатывающими при подрыве пиропатронов типа ПП-3.

Приборное оборудование 
Включает приборную доску, левый пульт, верхний пульт, центральный пульт, пульт обогревателя, пульт контроля сельскохозяйственной аппаратуры. На них установлены пилотажно-навигационные приборы, приборы контроля двигателей, приборы контроля систем и агрегатов, пульты радиооборудования, светосигнальные устройства, переключатели и выключатели. На приборной доске установлено в сумме 20 различных стрелочных приборов. Отдельно установлен магнитный компас КИ-13. Справа в нижней части фюзеляжа установлен приёмник воздушных давлений ПВД-6М с обогревательным электроэлементом мощностью 100 вт. В качестве устройства регистрации на вертолёте применялся барограф АД-2.

Навигационное оборудование включало курсовую систему ГМК-1АЭ. Основным датчиком системы служит гироагрегат ГА-6 с трёхстепенным гироскопом. Система в режиме гирополукомпаса выдаёт истинный, магнитный или ортодромический курс вертолёта.

Радионавигационное оборудование состояло из: радиокомпаса АРК-9 и радиовысотомера РВ-3.

Радиосвязное оборудование вертолёта состояло из: УКВ радиостанции «Ландыш-5», КВ радиостанции «Карат», переговорного устройства СПУ-7 (в варианте «ГАИ» устанавливается СПУ-8), магнитофона для фиксации переговоров МС-61, четырёх комплектов полевой звуковещательной станции ПЗС-68 (для односторонней связи оператора ГАИ с водителями на дороге).

При переоборудовании вертолёта в сельскохозяйственный вариант с него снимается следующее оборудование: радиовысотомер РВ-3, радиокомпас АРК-9, курсовая система ГМК-1АЭ, преобразователь ПО-250А.

Варианты изготовления 
Вертолёт Ка-26 производился в следующих вариантах:
 сельскохозяйственный (без грузопассажирской кабины, с баками или бункерами для разбрызгивания и распыления химикатов полосой шириной 20—60 м при скорости полёта 30—130 км/ч);
 транспортный (с грузопассажирской кабиной для перевозки 6 пассажиров или грузов массой 900 кг или с грузовой платформой вместо кабины);
 санитарный (для перевозки двух больных на носилках и двух ― на сиденьях с сопровождающим медработником и оборудованием);
 лесопатрульный (для патрулирования лесных массивов и спасательных работ при пожарах; снабжён электрической лебёдкой ЛПГ-150 грузоподъёмностью 150 кг с тросом длиной 40 м и крюком);
 летающий кран (для монтажных работ и транспортировки грузов массой 900 кг на внешней подвеске, когда грузы из-за габаритов не размещаются на грузовой платформе);
 корабельный спасательный (с электролебёдкой ЛПГ-150-M3, с системой подъёма пострадавших, спасательной лодкой ЛАС-5М3 с радиостанцией «Коралл» и телевизионной камерой, аварийными баллонетами для посадки на воду);
 патрульный (для Госавтоинспекции, с громкоговорителями, электролебёдками, грузовым крюком, может оснащаться телевизионной камерой и использоваться для съёмок с воздуха).
 геологоразведочный с аппаратурой магнитной геологоразведки, расположенной в грузопассажирской кабине и кольцевой антенной, смонтированной вокруг фюзеляжа.
Все варианты кроме корабельного и геологоразведывательного могли быть переоборудованы из одного в другой бригадой из двух-трёх техников менее чем за рабочий день. Возможно также переоборудование корабельного варианта во все кроме геологоразведывательного.
 Ка-26СС — экспериментальный образец для исследования струйной системы управления вертолётом и компенсации реактивного момента несущего винта, известной как NOTAR.

Лётно-технические характеристики

Рекорды 
На вертолёте установлено 5 мировых рекордов, в том числе: рекорд высоты для вертолётов взлётной массой в классе 1750—3000 кг ― 5330 м
 Рекорд скороподъёмности: достижение высоты 3000 м за 8 минут 51,2 сек.

Эксплуатация 

Наиболее эффективное применение получил при выполнении авиационно-химических работ.

Широко использовался в народном хозяйстве СССР, многие машины находятся в эксплуатации и сейчас (2009).

В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
«В Зоне безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья» (2020)

Эксплуатанты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (продан через подставную фирму)
и другие страны.

Катастрофы и аварии

Галерея

Ka-26 в кинофильмах 
Широкое применение вертолёта Ка-26 в сельском хозяйстве и ГАИ СССР предопределило его популярность в советском кинематографе. Его можно увидеть во многих художественных кинофильмах 1970—1990 годов.
 В пародийной комедии «Старики-разбойники» герой Юрия Никулина в мечтах пролетает над городом, вися на лестнице, прикреплённой к вертолёту.
 В комедийном фильме «Шла собака по роялю» сельскохозяйственный Ка-26, как и его молодой пилот, практически является одним из героев фильма.
 В фильме «Всё будет хорошо!» вертолёт ГАИ сопровождает автоколонну.
 В детском фильме «Три весёлые смены» во втором фильме на Ка-26 работает Павел, друг Микоши.
 В детективном фильме «Сыщик» — вертолёт ГАИ.
 В венгерском комедийно-детективном фильме «Языческая мадонна» 1980 года, детектив-супермен Капелька преследует на Ка-26 в цветах местного ГАИ международных преступников.
 В остросюжетном фильме «Тревожное воскресенье» Ка-26 можно видеть на стоянке в аэропорту Новороссийска.

Примечания

Ссылки 
 Ка-26 в авиационной энциклопедии «Уголок неба»
 Ка-26 в виртуальной энциклопедии винтокрылых летательных аппаратов «Все вертолёты мира»
 ОКБ Камова в Международном объединенном биографическом центре

Гражданские вертолёты
Вертолёты СССР
Вертолёты Ка